Тоттенхэм-Корт-роуд:
 Тоттенхэм-Корт-роуд — улица в центре Лондона.
 «Тоттенхэм-Корт-роуд» — станция Лондонского метро.

См. также
 Тоттенхэм Хотспур
 Тоттенхэм